Григо́рий Эдуа́рдович Алха́зов (род. , Кишинёв) — игрок «Что? Где? Когда?». Обладатель «Хрустальной совы» (летний сезон 2011 года).

Биография 
Окончил Молдавскую экономическую академию, финансовый факультет, а также факультет общей экономики и права (заочно). В 2011 году — аспирант той же академии.

С 1998 года — в русскоязычном кишинёвском клубе «Что? Где? Когда?» — «Интигра». С 2005 года — участник украинского «Что? Где? Когда?». Игрок команды «Бандерлоги» (Запорожье), бронзовый призёр чемпионата мира по «Что? Где? Когда?» 2010 года, чемпион Украины по «Что? Где? Когда?» 2010 и 2011 годов, обладатель Кубка Украины по «Что? Где? Когда?» 2009 и 2010 годов, чемпион Украины по «Брейн-рингу» 2009 года. Чемпион мира по «Что? Где? Когда?» 2013 года в составе команды ЛКИ. Принимал участие в нескольких чемпионатах России и мира в составе команды "Ксеп" вместе с другими знатоками телеклуба Юлией Архангельской, Ильей Бером, Ильей Новиковым, Николаем Крапилем, Станиславом Мереминским и Эльманом Талыбовым.

Первую игру в «Элитарном клубе» «Что? Где? Когда?» сыграл в марте 2011 года в составе команды Алеся Мухина. После победы команды Мухина в финальной игре летней серии 2011 год стал обладателем одого из главных призов игры «Хрустальной совы». 

В 2016 году вместе с другими участниками команды покинул телеклуб после того, как из-за участия в качестве адвоката в защите Надежды Савченко до участия в играх не был допущен ключевой знаток команды Илья Новиков.

Всего с 2011 по 2015 год провёл в клубе 15 игр, 9 из которых (60%) завершились победой знатоков. 1 раз признавался лучшим знатоком игры.

Живёт в Кишинёве.

Семья 
 Отец — Эдуард Михайлович Алхазов (род. 1950), кандидат исторических наук, предприниматель.
 Мать — Наталья Дмитриевна Алхазова (род. 1951), кандидат филологических наук (1980), переводчик с английского языка, доцент отделения американской литературы Государственного университета Молдовы (с 1978 года), координатор Международной еврейской службы здоровья (Jewish Healthcare International) по Молдове (с 1999 года), автор книги «В Королевстве, где говорят по-английски: обычаи, традиции, праздники» (с Л. И. Кройтореску, Кишинёв: Штиинца, 1989)..
 Брат — Артём Эдуардович Алхазов (род. 1979), научный сотрудник института математики и информатики АН Молдовы, PhD (доктор философии, 2006).
 Жена (2014) — Ёлка Флиман (род. 1977), диджей радиостанции «Хит FM», арт-директор клуба «Чёрный слон» (первым браком была замужем за Романом Ягуповым); сын Михаил (2014).

Примечания

Ссылки 
 Григорий Алхазов на портале «Что? Где? Когда?»: блоги знатоков, интервью до и после игры и многое другое

Брэйн-ринг
Менеджеры
Выпускники вузов Кишинёва